Die Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2019 – Série A2 war die dritte Spielzeit der zweiten Spielklasse der nationalen Fußballmeisterschaft der Frauen von Brasilien, die von der Confederação Brasileira de Futebol organisiert wurde. Den Meistertitel sicherte sich der São Paulo FC aus der São Paulo.

Termin 

Am 3. Januar 2019 gab die CBF den Terminkalender für die Saison 2019 der Série A2 bekannt, demnach diese am 17. März 2019 mit dem ersten Spieltag begann und am 11. August 2019 mit dem letzten Finalspiel beendet wurde. Für die im Juni 2019 in Frankreich ausgetragene Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen ist eine mehrwöchige Pause vorgesehen.

Teilnehmende Vereine 

Im Vergleich zum Vorjahr wurde das Teilnehmerfeld um sieben Vereine von 29 auf 36 erhöht. Neben den siebenundzwanzig Qualifikanten aus den Staatsmeisterschaften und den zwei Erstligaabsteigern des Vorjahres wurden die sieben zusätzlichen Teams aus dem CBF-Punkteranking der Herrenmannschaften ermittelt.

Modus 

Die 36 teilnehmenden Vereine werden in der Qualifikationsrunde in sechs Gruppen zu je sechs Teams aufgeteilt, die jeweils einmal gegeneinander spielen. Jeder Verein bestreitet damit mindestens fünf Spiele. Die zwei Bestplatzierten einer Gruppe, sowie die vier besten Gruppendritten qualifizieren sich für die Finalrunde, die im Achtelfinale beginnend im K.-o.-System mit Hin- und Rückspiel ausgetragen wird, in der die Auswärtstorregel gilt. Beide Finalisten werden am Saisonende deshalb auf maximal dreizehn Spiele kommen. Als Aufsteiger in die Série A1 der nachfolgenden Saison werden die vier Halbfinalisten ermittelt.

Qualifikationsrunde 

Gruppe A

 

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

 

Gruppe E

Gruppe F

Beste Gruppendritte

|-
! colspan="9" style="background:#EEEE00;"|
|-

Finalrunde

Achtelfinale 

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale 

|}

Gesamtklassement 

In der Platzierung des Gesamtklassements hat das Erreichen der jeweiligen Finalrunde Vorrang vor den erzielten Punkten. Danach ergeben folgende Kriterien die Platzierung:

 Anzahl der Punkte
 Anzahl Siege
 Tordifferenz
 Anzahl erzielter Tore
 Direkter Vergleich

|}

Torschützenliste

Saison 2019 

 Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2019 - Série A1
 Campeonato Brasileiro Série B 2019 (Herrenfußball)

Einzelnachweise 

2019
B